|-
| 107401 - || || 16 de febrer, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 107402 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107403 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107404 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107405 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107406 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107407 - || || 17 de febrer, 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 107408 - || || 16 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107409 - || || 16 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107410 - || || 17 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107411 - || || 17 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107412 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107413 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107414 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107415 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107416 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107417 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107418 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107419 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107420 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107421 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107422 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107423 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107424 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107425 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107426 - || || 19 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107427 - || || 19 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107428 - || || 19 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107429 - || || 19 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107430 - || || 19 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107431 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107432 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107433 - || || 16 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107434 - || || 17 de febrer, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107435 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107436 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107437 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107438 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107439 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107440 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107441 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107442 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107443 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107444 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107445 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107446 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107447 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107448 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107449 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107450 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107451 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107452 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107453 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107454 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107455 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107456 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107457 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107458 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107459 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107460 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107461 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107462 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107463 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107464 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107465 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107466 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107467 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107468 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107469 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107470 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107471 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107472 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107473 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107474 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107475 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107476 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107477 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107478 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107479 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107480 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107481 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107482 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107483 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107484 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107485 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107486 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107487 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107488 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107489 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107490 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107491 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107492 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107493 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107494 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107495 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107496 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107497 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107498 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107499 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107500 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
7